Wild Horses () может означать:

Музыка 
 Wild Horses — рок-баллада (1971) The Rolling Stones.
  — песня (2016) Birdy.
 Wild Horses — британская рок-группа, игравшая в стиле хард-рок, существовавшая с 1978 по 1981 год.
 Wild Horses — дебютный студийный альбом (1980) одноимённой рок-группы.

См. также 
 Уайлд-Хорс